Lucian Newhall House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 George R. Newell Hous (Florida), ID-Nr. 75002163
 George R. Newell Hous (Minnesota), ID-Nr. 77000744